Wagiya Football Club é um clube de futebol de Belize. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Belize